Furreg ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Furreg (1897–1958), österreichischer Regisseur, Theaterleiter und Schriftsteller
 Lotte Furreg (1873–1961), österreichische Politikerin (GDVP)